Juninense – abitanti di Junín (Argentina)
Juninense – abitanti di Junín (Colombia)
Juninense – abitanti di Junín de los Andes
Juninense – abitanti di Regione di Junín